Westerbroek (Duitsland), een dorp (Ortschaft) in de gemeente Straelen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Westerbroek (Nederland), een dorp in de gemeente Midden-Groningen in de Nederlandse provincie Groningen.